Montecillos kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Moralillo, Tantoyuca, ort, Veracruz, 
 Montecillos, Guanajuato, ort, Pueblo Nuevo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar